

Sigle 
 PPS – classe di armi sovietiche della seconda guerra mondiale, di cui fanno parte PPS-42 e PPS-43
 Precision Positioning System – sistema satellitare antenato del GPS
 Probabilistic Principal Surface – classe di rete neurale
 Pulse per second – segnale elettrico di sincronismo
 Partido Popular Socialista – partito politico brasiliano
Pay Per Signup – pagamento per iscrizione

Chimica 
 PPS – poliparafenilensolfuro

Informatica 
 .pps – estensione file di presentazioni create con Microsoft PowerPoint
 pacchetti per secondo
 Post Production Support (Supporto Post Produzione)

Televisione 
 PPS – servizio di video on demand